Schwyzer  steht für:

 ein Käse, der in Dorfkäsereien ganzjährig hergestellt wird, siehe Schwyzer (Hartkäse)
 ein Alpkäse, siehe Abschnitt Schwyzer im Artikel Alpkäse
 einen Einwohner des Kantons Schwyz
 einen Einwohner der Gemeinde Schwyz 

Schwyzer ist ein Familienname mit folgenden Varianten:
 Schweizer – dort auch zur Namensherkunft
 Schweitzer
 Schwitzer
 Schwizer

Schwyzer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schwyzer (1856–1933), Schweizer Ingenieur und Fabrikdirektor
 Eduard Schwyzer (1874–1943), Schweizer Klassischer Philologe, Indogermanist und Dialektologe
 Georg Schwyzer (1905–1998), Schweizer Herpetologe und Züchter
 Gertrud Schwyzer (1896–1970), Schweizer akademisch ausgebildete Malerin und Künstlerin der Art Brut
 Hans-Rudolf Schwyzer (1908–1993), Schweizer Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker

 Julius Schwyzer (1876–1929), Schweizer Bildhauer und Maler
 Robert Schwyzer (1920–2015), Schweizer Biochemiker und Molekularbiologe

Familienname